O Torneio Internacional Cidade do Recife de hóquei em patins abriu a programação comemorativa dos 70 anos do Clube Português do Recife. 

A competição decorreu entre o dia 30 de Junho de 2004 e 3 de Julho de 2004, e contou com a presença das três equipes pernambucanas: Sport Recife, Português / Chesf e Náutico - e também a União Desportiva Oliveirense, de Portugal, o Esporte Clube Corrêas, do Rio de Janeiro, e o Grupo Desportivo Enama (actual Grupo Desportivo Juventude de Viana), representante de Angola.

1ª Jornada

2ª Jornada

3ª Jornada

4ª Jornada

5ª Jornada

Classificação Final

Ligações externas
 pernambuco
 pernambuco

Referencias
rinkhockey.net

[recife]
Torneio Internacional do Recife